Die KaBaL International oder Czech International Future Series  sind im Badminton offene internationale Meisterschaften von Tschechien. Sie wurden erstmals im Jahr 2017 in Karviná ausgetragen. Auch 2018 fanden die Meisterschaften in Karviná statt.

Siegerlisten 

Bei den Meisterschaften 2017 und 2018 wurden folgende Sieger ermittelt:

Weblinks 
 Infoseite zu Czech International 2017, online auf: bwf.tournamentsoftware.com
 Infoseite zu Czech International 2018, online auf: bwf.tournamentsoftware.com

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 2017
Liste (Badminton)